Austrocnemis är ett släkte av trollsländor. Austrocnemis ingår i familjen dammflicksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dammflicksländor
Austrocnemis